historyk – osoba zajmująca się zawodowo badaniem historii
 Historyk – powieść autorstwa Elizabeth Kostovy

Zobacz też:
 Historyk i kameleony – albański film fabularny z roku 1989 w reżyserii Saimira Kumbaro.